Náměstí Republiky (Tsjechisch voor Plein van de Republiek) is de naam van meerdere pleinen in Tsjechië:
 Náměstí Republiky (Olomouc)
 Náměstí Republiky (Pilsen)
 Náměstí Republiky (Praag)
 Náměstí Republiky (metrostation), station aan dit plein